Lakoff ist der Familienname folgender Personen:

 George Lakoff (* 1941), US-amerikanischer Linguist, Professor für Linguistik an der University of California, Berkeley
 Robin Lakoff (* 1942), US-amerikanische Linguistin